Движение за справедливость и равенство () — антиарабская исламистская повстанческая группировка в западном Судане. Лидер — Халил Ибрахим Мухаммад, написавший «Чёрную Книгу» против господства арабов в Судане, был убит 25 декабря 2011 года. Пользуются поддержкой Чада и Эритреи. Выступают против расширения китайского влияния в Судане. Лидером движения, после гибели Халила Ибрагима, стал его брат — бывший университетский профессор экономики Джибрил Ибрагим.

См. также 
 Дарфур
 Джанджавид
 ЮНАМИД

Примечания

Ссылки 
 Who are Sudan’s Darfur rebels? 

Дарфур
Вооружённые исламистские группировки
Партизанские движения